O’Grady ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Cyril O’Grady (* 1931), australischer Geistlicher, Bischof von Gizo
 Brittany O’Grady (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Chris O’Grady (* 1986), englischer Fußballspieler
 Ciaran O’Grady, irischer Theater- und Filmschauspieler, Stuntman und Stunt Coordinator
 Diane O’Grady (* 1967), kanadische Ruderin
 Frances O’Grady (* 1959), Generalsekretärin des britischen Trades Union Congress (TUC)
 Gabriella O’Grady (* 1997), australische Leichtathletin
 Gail O’Grady (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 George O’Grady (1892–1974), kanadischer Eishockeyspieler
 James O’Grady (1866–1934), englischer Politiker der Labour Party, Gewerkschafter und Gouverneur von Tasmanien und den Falklandinseln
 James M. E. O’Grady (1863–1928), US-amerikanischer Politiker
 Mac O’Grady (* 1951), US-amerikanischer Golfspieler
 Michael O’Grady (* 1942), englischer Fußballspieler
 Oliver O’Grady (* 1946), katholischer Priester aus Irland
 Paul O’Grady (* 1955), britischer Komiker und Schauspieler
 Scott O’Grady (* 1965), US-amerikanischer Pilot
 Seán O’Grady (1889–1966), irischer Politiker
 Sean O’Grady (* 1959), US-amerikanischer Boxer
 Stuart O’Grady (* 1973), australischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Grady